Penthouse Variations ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Penthouse. Die Reihe wurde 2010 mit dem AVN Award in der Kategorie Best Vignette Series ausgezeichnet. Bisher sind 19 Teile der Serie erschienen.

Viele bekannte Darstellerinnen  wie z. B. Shyla Stylez, Kristina Rose, Faye Reagan und Eva Angelina haben in den Filmen mitgespielt.

Darsteller 
Filme in alphabetischer Reihenfolge
 Bad 2 the Bone (2007): Alexis Malone, Flower Tucci, Penny Flame, Tina Fine, Tori Lane
 Blondes in Black Leather (2009): Carli Banks, Diana Doll, Jana Cova, Jessica Lynn, Kylee Reese, Lexi Belle, Alanah Rae
 Booty Call (2008): Aliana Love, Desiree Diamond, Kara Nox, Misty Stone, Nyomi Marcela
 Dreams and Desires (2008): Aiden Starr, Alektra Blue, Brooke Banner, Faye Reagan, Jessica Jaymes, Marie Luv, Rebeca Linares, Roxy DeVille, Sophia Santi, Sunny Lane
 Fetish Mansion (2009): Aiden Starr, Victoria Sweet, Codi Carmichael, Kenzi Marie, Natasha Nice, Roxanne Hall, Tanya James, Tenaya
 Flesh and Fantasy (2006): Angela Stone, Cassie Courtland, Kimberly Kane, Lauren Kain, Roxetta, Sarah Blake
 Kinky Sex (2011): Blue Angel, Krissy Lynn, Mason Moore, Mulani Rivera, Aiden Starr, Juelz Ventura
 Making of a MILF (2009): Diana Doll, Holly Sampson, India Summer, Roxanne Hall, Sienna West
 Pleasure Dome (2008): Aiden Starr, Alexis Love, Jessica Lynn, Katie Morgan, Roxy DeVille, Victoria Sin
 Scarlet Manor (2009): Ahryan Astyn, Angie Savage, Darryl Hanah, Kagney Linn Karter, Kristina Rose, Satine Phoenix
 Sinful (2009): Alyssa Reece, Angie Savage, Diana Doll, Jessica Bangkok, Kagney Linn Karter, Ryder Skye, Shawna Lenee, Tori Black
 Slave for a Night (2008): Angie Savage, Brooke Belle, Crista Moore, Eva Angelina, Jessica Jaymes, Nikki Benz, Sophia Santi
 Slippery When Wet (2007): Alektra Blue, Brooke Banner, Emilianna, Jayna Oso, Lexi Love, Melissa Lauren, Roxy DeVille
 Spiked Heels (2008): Ann Marie Rios, Brooke Banner, Eden Adams, Karlie Montana, Kina Kai, Tessa West, Tristan Kingsley, Violet Marcell
 Stiletto (2007): Brooke Banner, Cherokee, Holly Wellin, Naomi, Rebecca Love, Tyler Faith
 Strange Dreams (2007): Brooke Haven, Celeste Star, Harmony Rose, Missy Monroe, Roxy DeVille, Shyla Stylez, Cassie Young
 Tied Up (2008): Alexis Amore, Alexis Love, Daisy Marie, Faye Reagan, Lexi Belle, Rebeca Linares
 Tits To Die For (2009): Audrey Bitoni, Jayden Jaymes, Phoenix Marie, Rhylee Richards, Victoria Valentino
 Uniform Behavior (2007): Brooke Haven, Carmel Moore, Cassie Young, Marlie Moore, Nicole Sheridan, Sandra Romain, Tory Lane
 Watch Me (2008): Ahryan Astyn, Angie Savage, Eden Adams, Kristina Rose, Phoenix Marie, Ruby Knox, Veronica Hart

Auszeichnungen 
 2010: AVN Award – Best Vignette Series

Weblinks 
 Filmreihe in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film